Shall We Dance? kan henvise til:

 Shall We Dance (film fra 1937) – en amerikansk film fra 1937 med Fred Astaire og Ginger Rogers.
 Shall We Dance? (film fra 1996) – en japansk film fra 1996 instrueret af Masayuki Suo.
 Shall We Dance? (film fra 2004) – en amerikansk film fra 2004, der er en genindspilning af den prisbelønnede japanske film af samme navn